Maček ist der Familienname folgender Personen:

 Amalija Maček (* 1971), slowenische Literaturübersetzerin, Konferenzdolmetscherin und Translatologin
 Vladko Maček (1879–1964), jugoslawischer Politiker der Kroatischen Bauernpartei (HSS)

Siehe auch:
 Macek
 Matzek